Rohstoff steht für:
 Rohstoff, unverarbeitete natürliche Ressourcen
 Nachwachsender Rohstoff, organische Rohstoffe aus land- und forstwirtschaftlicher Produktion außerhalb des Nahrungs- und Futterbereiches
 Rohstoff (Produktion), Materialien als Basis für die Herstellung von Fertigerzeugnissen
 Rohstoff (Band), österreichische Crossover-Metal-Band
 Rohstoff – Der Schriftsteller Jörg Fauser, ein deutscher Dokumentarfilm (2006)

Siehe auch: